Die Liste der Länderspiele der montenegrinischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der montenegrinischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der montenegrinischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der montenegrinischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der montenegrinischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft

2012 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanz 
Montenegro spielte bisher nur gegen Mannschaften der UEFA.

 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 18. Februar 2023

Weblinks 
 FIFA-Ergebnisliste. de.fifa.com (Zeitraum einstellbar)
 Kader der Nationalmannschaft. fscg.co.me (montenegrinisch)

Einzelnachweise 

Montenegro
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen